Oprtalj (Oprtlje, stariji hrv. čak. Oprtl, tal. Portole) je općina u Hrvatskoj. Nalazi se u Istarskoj županiji.

Općinska naselja 
U sastavu općine je 16 naselja (stanje 2006), to su: Bencani (Benzani), Čepić (Ceppich), Golubići (Golobici), Gradinje (Gradigne), Ipši (Ipsi), Krajići (Craici), Livade (Levade), Oprtalj (Portole), Pirelići (Perelici), Sveta Lucija (S. Lucia), Sveti Ivan (S. Giovanni), Šorgi (Sorghi), Vižintini (Visintini), Vižintini Vrhi (Monti di Visintini), Zrenj (Stridone, Sdregna), Žnjidarići (Znidarici)

Zemljopis

Stanovništvo

Uprava

Povijest

Gospodarstvo

Poznate osobe

Spomenici i znamenitosti

Obrazovanje

Kultura 

U Oprtlju, u gradskoj lođi iz 16. stoljeća uređen je lapidarij.

Sport 
 NK Grožnjan-Oprtalj, 3. ŽNL Istarska (2008./09.)

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službene stranice Općine Oprtalj

Općine u Istarskoj županiji